Bert Vermeir (1977), een Belgisch spring- en dressuurruiter
Tom Vermeir, een Belgisch acteur en muzikant

Personages uit de Belgische televisieserie Familie:
Brenda Vermeir
Colette Vermeir
Marthe Vermeir

Zie ook 
Vermeire (doorverwijspagina)
Vermeiren (doorverwijspagina)